Arakida ist der Familienname folgender Personen:
 Arakida Moritake (1473–1549), japanischer Shintō-Priester und Lyriker
 Yuko Arakida (* 1954), japanische Volleyballspielerin